Richtersveld (landschap)
 Richtersveld (gemeente)
 Richtersveld (nationaal park)